Sant'Ignazio ima više značenja:
 Sant'Ignazio, Ancona
 Sant'Ignazio, Messina